Plusieurs basiliques de l’Église catholique ont été nommées basilique Notre-Dame-des-Grâces :
 la basilique Notre-Dame-de-Grâces de Bénévent en Italie ;
 la basilique Notre-Dame-de-Grâces de Sardhana en Inde.

Voir aussi 
 

~NotreDameGrâces
NotreDameGrâces